Piuma blu – antica onorificenza cinese
 Piuma Blu – casa editrice italiana